A jácint a következőket jelentheti:

 jácint (növénynemzetség): erős illatú, lila, fehér, rózsaszín, stb. fürtös virágzatú hagymás növénynemzetség
 Jácint (keresztnév): keresztnév
jácint (drágakő): vörös színű drágakő (más megnevezése: cirkon vagy hiacint)